A 2015. évi nyári universiadén a sportlövészetben összesen 34 versenyszámot rendeztek. A sportlövészet versenyszámait június 5. és 10. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Egyéni

Csapat

Női

Egyéni

Csapat

Források
 Honlap

2015. évi nyári universiade